Jean-Claude Petit peut désigner :

 Jean-Claude Petit (1933-2003), homme politique français ;
 Jean-Claude Petit (1943-), compositeur et arrangeur français.